Nori může být:

 Nori – japonský druh jedlých řas
 Nori (trpaslík) – trpaslík, fiktivní postava z knihy Hobit od J. R. R. Tolkiena